Poggio kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Poggio-di-Venaco, departementet Haute-Corse i regionen Korsika, 
 Poggio-di-Nazza, departementet Haute-Corse i regionen Korsika, 
 Poggio (vattendrag), departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Poggio (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Parma), 
 Poggio (ort i Italien, Toscana, Provincia di Lucca), 
 Poggio (ort i Italien, Marche), Provincia di Ancona, 
 Poggio (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Terni, 
 Poggio (ort i Italien, Toscana, Provincia di Livorno), 
 Poggio (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna), 
 Poggio (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Cuneo, 
 Poggio (ort i Italien, Lazio), Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Poggio (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza), 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar